Лонкоми́лья () — река в провинции Линарес (область Мауле, Чили). С языка мапуче название переводится как «Золото вождя».

Длина реки 226 километров. Лонкомилья берёт своё начало слиянием рек  и . Общее направление течения — с юга на север. Впадает в реку Мауле близ города Сан-Хавьер. Основные притоки — Ачибуэно и . В долине Лонкомилья высажены виноградники.

См. также 
 Список рек Чили

Примечания 

Реки области Мауле
Бассейн Мауле